Ференц Хаваш (; 12 марта 1935, Будапешт — 24 февраля 2007, Будапешт) — венгерский артист балета , хореограф, . Заслуженный артист ВНР (1973). Народный артист ВНР (1977). Лауреат государственной Премии имени Кошута (1965) и премии имени Ференца Листа (1962).

Биография 
С 12 лет танцевал в Детском балете столичного оперного театра. В 1947—1953 годах обучался в Институте балета у Ф. Надаши.

С 1952 года танцевал в труппе Венгерского оперного театра (с 1953 года — солист). В 1963 году стажировался в Москве в Большом театре.

Первая значительная роль — Йожи («Платочек», 1952, венгерского хореографа Дьюла Харангозо). Среди партий: Зигфрид; Балтавари («Песни Бихари» Кенешшеи), Гирей, Альберт, Ромео, Дезире, Красе, Колен; в постановке балетмейстера Харангозо-Мельник («Треуголка»), Принц («Деревянный принц»), Франц; Лудаш Мати («Лудаш Мати» Сабо), Царевич («Жар-птица»).

В 1960—1964 годах выступал с труппой «Лондон фестивал балле», в 1966 году — в московском Большом театре (партнёр Р. С. Стручковой в балете «Ромео и Джульетта»). Танцевал во многих европейских труппах. В 1974 году — в Большом балете Classique de France.

С 1977 года — балетмейстер. Работал балетмейстером в Рио-де-Жанейро , Штутгарте и Дортмунде.

В 1980-х годах был членом жюри международных балетных конкурсов.

Работал преподавателем в колледже танца, доцент с 1999 года. Был балетмейстером в Венгерском оперном театре, с 1990 года — постоянный член труппы Оперного театра, в 2003 году получил звание «Ведущий артист Венгерской государственной оперы».

Снялся в 5 кинофильмах.

Награды 
 Орден Заслуг (1994)
 Заслуженный артист ВНР (1973)
 Народный артист ВНР (1977)
 Премия имени Ференца Листа (1962)
 Премия имени Кошута (1965)
 «Ведущий артист Венгерской государственной оперы» (2003)
 Gundel Art Award (2006)

Литература 
 Балетная Энциклопедия — М.: Большая Советская энциклопедия. Главный редактор Ю. Н. Григорович. 1981.

Ссылки 
 

Лауреаты премии Кошута
Заслуженные артисты Венгрии
Народные артисты Венгрии
Педагоги Венгрии
Хореографы Венгрии